Karakuri (jap. からくり, dt. „Mechanismus“) steht für
 Karakuri ningyō, mechanische Puppe
 Karakuri (Industrie), mechanische Automatisierung in Produktion und Logistik